Svantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svantjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Svantjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (3 ha)
Svantjärnen (Borgviks socken, Värmland), sjö i Grums kommun och Säffle kommun,  (10,7 ha)
Svantjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (14,8 ha)
Svantjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Svantjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Svantjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (15,8 ha)
Svantjärnet, sjö i Arvika kommun,  (6,06 ha)
Stora Svantjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun,  (2,8 ha)
Svantjärnarna, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Svantjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Svantjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Svantjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,12 ha)
Svantjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (14,5 ha)
Svantjärnen (Särna socken, Dalarna, 682602-134925), sjö i Älvdalens kommun, 
Svantjärnen (Särna socken, Dalarna, 684021-137263), sjö i Älvdalens kommun, 
Lilla Svantjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Stora Svantjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (18,9 ha)
Lilla Svantjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Svantjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (4,55 ha)
Svantjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svantjärnen (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Svantjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Svantjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svantjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,91 ha)
Svantjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,31 ha)
Svantjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (12,3 ha)
Svantjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712555-147923), sjö i Strömsunds kommun, 
Norra Svantjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Södra Svantjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Svantjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713619-148311), sjö i Strömsunds kommun,  (7,32 ha)
Svantjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Svantjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Svantjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Svantjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (7,26 ha)
Svantjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,85 ha)
Svantjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Svantjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Svantjärn, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (6,93 ha)
Svantjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Svantjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722747-150979), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,12 ha)
Svantjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722788-150990), sjö i Vilhelmina kommun, 
Svantjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (6,45 ha)
Svantjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,11 ha)

Se även
Svanatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn